Улица Це́су (, Цесисская улица) — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Цесу в Алуксне
 Улица Цесу в Валке
 Улица Цесу в Вентспилсе
 Улица Цесу в Даугавпилсе
 Улица Цесу в Звейниекциемсе
 Улица Цесу в Лимбажи
 Улица Цесу в Прейли
 Улица Цесу в Риге
 Улица Цесу в Тукумсе
 Улица Цесу в Эргли